Obrigado - em inglês, thank You
Ou ainda:
Thank You (filme) - de John Ford (1925)

Música
Álbuns
 Thank You (álbum de Duran Duran) - de 1995
 Thank You (álbum de Stone Temple Pilots) - de 2003
 Thank You (álbum de Meghan Trainor) - de 2016
 Thank You (álbum de PUFFY) - de 2011
 Thank You (For Letting Us Be Ourselves) - da banda Hardcore Superstar
Canções
Thank You (canção de Dido)
Thank You (canção de Led Zeppelin)
Thank U - de Alanis Morissette

Desambiguação